Дежурство:
 Дежурство — очередь в исполнении какой-либо обязанности в определённый день — исполнение обязанностей дежурного или наряда, например, суточное дежурство.
 Дежурство — наименование Особого отдела Управления дежурного генерала армии Вооружённых Сил России имперского периода.